De Maasstraat is een straat in het binnenstadskwadrant Klein Italië in de Nederlandse stad Venlo.

Locatie 
De straat loopt van de Oude Markt in zuidelijke richting naar de kruising met de Tegelpoort/Wijngaardstraat/Bastion.

Oude Maasstraat 

De straat wordt voor het eerst vermeld in 1716, maar is veel ouder. In de middeleeuwen lag er al een Maasstraat in de vestingstad Venlo. Deze had het beginpunt ook op de Oude Markt, maar liep in noordelijke richting tot aan de Maaspoort. De achterzijde van de huizen langs deze straat grensde aan de stadsmuur, waarvan De Luif nog een restant is. Aan deze Maasstraat lag rond 1900 ook een drukkerij, de firma Weduwe H. Bontamps, die vestigingen had in Amsterdam, Luik, Londen en Batavia. Hoewel de straat de slechting van de vestingwerken overleefde, verwoestten bombardementen op de Venlose Maasbrug tijdens de Tweede Wereldoorlog een groot deel van de binnenstad, waaronder ook de Maasstraat. De restanten van de straat werden na de oorlog opgeruimd.

Huidige Maasstraat 
De huidige Maasstraat ligt in het nieuwe winkelgebied Maasboulevard, en loopt parallel aan de Jodenstraat. De panden aan deze straat zijn nieuw (opgeleverd in 2010) en hebben dus geen historische betekenis, maar zijn wel gebouwd in een soortgelijke stijl als andere historische panden in de binnenstad, zoals het Romerhuis of Huize Schreurs.

Coördinaten 
 Huidige locatie: 
 Oude locatie:

Externe link 
 Vestingwerken op een kaart uit 1842 met parallel aan de haven de toenmalige Maasstraat, tussen A16 en B25.

Straat in Venlo binnenstad
Geschiedenis van Venlo